Het tennistoernooi US Open werd in 2006 bij de mannen voor de 126e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de derde maal door in de finale de Amerikaan Andy Roddick met 6-2, 4-6, 7-5 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2006